Martin Novák je křestní jméno a příjmení, jež má více lidí:

 Martin Novák (spisovatel) (1620–1686) – slovenský spisovatel
 Martin Novák (lední hokejista) (* 1988) – český lední hokejista
 Martin Novák (atlet) (* 1992) – český atlet ve vrhu koulí
 Martin Novák (architekt) – český architekt
 Martin Novák (hudebník) – český hráč na bicí
 Martin Novák (novinář) – český novinář